Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2016 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 27 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Forfaits avant le début du tournoi 

  Victoria Azarenka (6, blessure au genou)
  Flavia Pennetta (15, retrait du circuit)
  Maria Sharapova (35, suspension pour dopage)
  Naomi Osaka (91, blessure au genou)

Pendant le tournoi 
 Garbiñe Muguruza, tête de série  et récente lauréate à Roland-Garros, s'incline dès le  contre la Slovaque Jana Čepelová,  mondiale et issue des qualifications, en moins d'une heure (3-6, 2-6).
 En accédant aux demi-finales, Venus Williams devient à 36 ans la joueuse la plus âgée à ce stade du tournoi depuis Martina Navrátilová, 37 ans, en 1994.
 Angelique Kerber se hisse en finale d'un Grand Chelem pour la deuxième fois de l'année après sa victoire à Open d'Australie. Ce résultat lui assure la deuxième place mondiale à l'issue du tournoi.
 Serena Williams conserve son titre et remporte son  Grand Chelem, le  à Wimbledon en battant en finale Angelique Kerber (7-5, 6-3). Elle égale ainsi le record de Steffi Graf et n'est plus qu'à deux longueurs de Margaret Court, qui détient 24 Majeurs à son actif.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 5,1 % par rapport à l'édition 2015.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Statistiques

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2016

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

2016
Wimbledon Simple dames
Tournoi de Wimbledon 2016